Michał Kwiatkowski (1883-1966) – polski polityk, dziennikarz, wiceprezes Rady Narodowej
 Michał Kwiatkowski (ur. 1968) – polski gitarzysta (Kazik na Żywo)
 Michał Kwiatkowski (ur. 1983) – polski piosenkarz
 Michał Kwiatkowski (ur. 1990) – polski kolarz, mistrz świata
 Michał Kwiatkowski – polski koszykarz
 Michał Kwiatkowski – polski dziennikarz (Wydarzenia Polsatu)

Zobacz też